Marstonia decepta är en snäckart. Marstonia decepta ingår i släktet Marstonia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
decepta